Трефль (Гданськ)
 Трефль (підприємство)
 Трефль (Сопот)
 Рео-сюр-Трефль

Див. також 
 Трефа